

Localidades

Saint-Marcouf (Calvados)
Saint-Marcouf (Mancha)

Desambiguações de topônimos